Velika nagrada Brazilije 2009 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 18. oktobra 2009 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je avstralski dirkač Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Robert Kubica, BMW Sauber, tretji pa je bil Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes. Na dirki je prišlo tudi do odločitve o dirkaškem in konstruktorskem prvaku sezone, s petim mestom je svoj prvi dirkaški naslov prvaka osvojil angleški dirkač Jenson Button, njegovo moštvo Brawn GP pa je osvojilo tudi konstruktorski naslov. 

Z najboljšega štartnega položaja je sicer štartal domači favorit in še kandidat za naslov prvaka, Rubens Barrichello, ki pa sta ga zaradi zgodnjega prvega postanka prehitela Webber in Kubica, v zadnjem delu dirke pa sta s Hamiltonom še rahlo trčila, zaradi česar je moral Barrichello zaradi predrte pnevmatike še na dodaten postanek v boksih. Drugi, ki je še imel možnosti na naslov prvaka, Sebastian Vettel, je štartal iz ozadja podobno kot Button, toda s četrtim mestom ni uspel odločitve o prvaku prestaviti na zadnjo dirko sezone. Debitant Kamui Kobajaši, ki je pri Toyoti zamenjal poškodovanega Tima Glocka, je z enajstim mestom na dežnih kvalifikacijah in devetem mestu na dirki, še bolj pa z bojevitim dirkanjem, opozoril nase.

Rezultati 
‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS, * - kazen.

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 1:24,100
| 1:21,659
| 1:19,576
| 1
|-
! 2
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:24,722
| 1:20,803
| 1:19,668
| 2
|-
! 3
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:24,447
| 1:20,753
| 1:19,912
| 3
|-
! 4
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:24,621
| 1:20,635
| 1:20,097
| 4
|-
! 5
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:23,047
| 1:21,378
| 1:20,168
| 5
|-
! 6
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,591
| 1:20,701
| 1:20,250
| 6
|-
! 7
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:22,828
| 1:20,368
| 1:20,326
| 7
|-
! 8
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:23,072
| 1:21,147
| 1:20,631
| 8
|-
! 9
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 1:23,161
| 1:20,427
| 1:20,674
| 9
|-
! 10
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:24,842
| 1:21,657
| 1:21,422
| 10
|-
! 11
| 10
|  Kamui Kobajaši
| Toyota
| 1:24,335
| 1:21,960
| 
| 11
|-
! 12
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,773
| 1:22,231
| 
| 12
|-
! 13
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 1:24,394
| 1:22,477
| 
| 13
|-
! 14
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 1:24,297
| 1:22,504
| 
| 14
|-
! 15
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 1:24,645
| brez časa
| 
| 20*
|-
! 16
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:25,009
| 
| 
| 15
|-
! 17
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:25,052
| 
| 
| 16
|-
! 18
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:25,192
| 
| 
| 17
|-
! 19
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:25,515
| 
| 
| 18
|-
! 20
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 1:40,703
| 
| 
| 19
|}

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 71
| 1:32:23,081
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 71
| + 7,626 s
| 8
| 8
|-
! 3
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 18,944 s
| 17
| 6
|-
! 4
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 71
| + 19,652 s
| 15
| 5
|-
! 5
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 71
| + 29,005 s
| 14
| 4
|-
! 6
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 71
| + 33,340 s
| 5
| 3
|-
! 7
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 71
| + 35,991 s
| 6
| 2
|-
! 8
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 71
| + 45,454 s
| 1
| 1 
|-
! 9
| 10
|  Kamui Kobajaši
| Toyota
| 71
| + 1:03,324
| 11
| 
|-
! 10
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 71
| + 1:10,665
| 19
| 
|-
! 11
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 71
| + 1:11,388
| 20
|
|-
! 12
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 1:13,499*
| 16
|  
|-
! 13
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 70
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 14
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 12
| 
|-
! Ods
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 30
| Trčenje
| 9
| 
|-
! Ods
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 27
| Menjalnik
| 7
| 
|-
! Ods
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 21
| Brez goriva
| 18
| 
|-
! Ods
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 3
| 
|-
! Ods
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 0
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 0
| Trčenje
| 10
| 
|}

Formula 1 sezona 2009
2009